digitalno-analogni pretvarač
FK DAC 1904 Dunajská Streda 
 dac, oznaka ISO 639-3 za austronezijski jezik dambi
Dac Lac, provincija u Vijetnamu
Dunaújvárosi Acélbikák, Dunaferr SE, DAB-Docler, mađarski hokejaški klub
DAC (proizvođač vozila), rumunjski proizvođač kamiona
DAC (automobil), američki automobil koji se proizvodilo 1922. i 1923.